Е́жи Души́ньский ():
 Душиньский, Ежи (1917—1978) — польский актёр.
 Душиньский, Ежи (род. 1949) — польский биохимик, президент Польской академии наук (с 2015).